Osoby o nazwisku Klimowski:
 Jerzy Klimkowski – polski wojskowy
 Stanisław Klimowski − polski artysta, malarz i rzeźbiarz
 Tadeusz Klimowski – oficer Armii Krajowej
 Zbigniew Klimowski – skoczek narciarski, mistrz Polski, olimpijczyk, trener